Hamlet Mkhitaryan (1962 - 1996), footballeur international arménien.
Hamlet Mkhitaryan (1973 - ), footballeur international arménien.